Pipitka může být:

 Pipitka (Volovské vrchy) (1225 m) – vrch ve Volovských vrších
 Pipitka (podcelek) – geomorfologická podsestava Volovských vrchů

Reference